Eloranta est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (née en 1966), femme politique finlandaise
 (1879-1936), homme politique finlandais
Harri Eloranta (né en 1963), biathlète finlandais
Mikko Eloranta (né en 1972), joueur finlandais de hockey sur glace
Kari Eloranta (né en 1956), joueur finlandais de hockey sur glace
 (1876-1923), journaliste et homme politique finlandais
 (né en 1960), acteur finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois